Борови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.
 У місті Київ:
 Боровий провулок — провулок у місцевості Бортничі.
 Боровий провулок — провулок у місцевості Червоний хутір.
 Боровий провулок — провулок у місті Березне (Рівненська область).
 Боровий провулок — провулок у місті Мерефа (Харківська область).

Провулки